Olivia Rogowska era la detentrice del titolo, ma ha perso in semifinale contro Casey Dellacqua.

Casey Dellacqua ha battuto in finale Akiko Ōmae 6–1, 6–2.

Teste di serie

  Olivia Rogowska (semifinali)
  Isabella Holland (quarti di finale)
  Melanie South (primo turno)
  Casey Dellacqua (campionessa)

 Emily Webley-Smith (secondo turno)
 Pemra Özgen (quarti di finale)
 Akiko Ōmae (finale)
 Tammi Patterson (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Darwin Tennis International 2011